Угрицы — название ряда видов круглых червей из отряда рабдитид, в частности:
 Уксусная угрица
 Кишечная угрица

Ссылки